Arbutus Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arbutus Lake (Chippewa County, Michigan)
 Arbutus Lake (Grand Traverse County, Michigan)
 Arbutus Lake (New York)
 Arbutus Lake (Forest County, Wisconsin)
 Arbutus Lake (Oneida County, Wisconsin)